Якимівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Якимівська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Нижньогірський район
 Якимівська сільська рада — Вінницька область, Оратівський район
 Якимівська сільська рада — Кіровоградська область, Маловисківський район
 Якимівська сільська рада — Полтавська область, Великобагачанський район
 Якимівська сільська рада — Тернопільська область, Лановецький район